Salsa szósz
Salsa, tánc
Salsa, zenei stílus
Salsa (1988) amerikai romantikus film
Salsa (2000) francia film